Езі́-Жуї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 17 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 304,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Езі-Жуї на сайті французького Національного інституту географії
 Езі-Жуї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Езі-Жуї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена